Németország
Stockheim, település Bajorországban, Kronach járásban
Stockheim, település Bajorországban, Rhön-Grabfeld járásban